L'État américain de l'Idaho est divisé en deuxdistricts congressionnels élisant chacun un membre de la Chambre des représentants des États-Unis.

Le processus de découpage des circonscriptions est une compétence des États. Dans l'Idaho, c'est une commission indépendante qui redessine les districts après chaque recensement. Les élus et lobbyistes ne peuvent pas siéger au sein de cette commission.

Districts actuels

Historique 
Lorsque l'Idaho devient un État en 1890, il n'élit qu'un seul représentant au Congrès dans une unique circonscription : le district  de l'Idaho. Cette circonscription est utilisée jusqu'en 1919, malgré l'ajout d'un deuxième siège de représentant à partir de 1913. L'Idaho est divisé en deux districts depuis 1919.

Notes et références

Voir aussi 
 District congressionnel des États-Unis
 Liste des représentants des États-Unis pour l'Idaho